A-Bajonett bezeichnet einen Objektivanschlußtyp bei Fotokameras:
 Minolta-AF-Objektive, siehe Konica Minolta Dynax#Minolta-AF-Objektive
 Objektivbajonette Sony α, siehe Sony_%CE%B1#Objektivbajonette